Waterbury (Connecticut), een plaats in de Amerikaanse staat Connecticut
Waterbury (Nebraska), een plaats in de Amerikaanse staat Nebraska